Ariaramnes (antic persa Riyaramna; elamita Har-ri-ya-ra-um-na, Accadià Ar-ḭa-ra-am-na, llatí Ariaramnes; probablement derivat de Aryārāman, de aryā "els aris" i rāman "pau" que voldria dir "el que porta la pay als aris". El van portar diversos personatges en els quals, un rei dels perses, i un sàtrapa i dos reis de Capadòcia.
 Ariaramnes de Pèrsia, rei dels perses o de Parsuwash
 Ariaramnes (general), general persa de dubtosa historicitat
 Ariaramnes (noble), noble persa
 Ariaramnes de Capadòcia fou sàtrapa de Capadòcia durant el segle IV aC
 Ariaramnes I, rei de Capadòcia vers 315 aC a 290 aC
 Ariaramnes II, rei o sàtrapa de Capadòcia vers després del 280 aC fins a 230 aC
 Ariaramnes és el nom de dos personatges de Kertx que apareix a dues inscripcions, una del segle I aC on se'l identifica com Ariaramnes fill d'Ariarates; i un altre de data incerta dedicada a Daiskos, fill d'Ariaramnes.